Alexeï Bérézoutski (1982-) est un footballeur russe.
 Ivan Berezoutski (1985-) est un chef cuisinier et restaurateur russe.
 Ivan Mikhaïlovitch Berezoutski (1918-2000) est un pilote russe.
 Sergueï Berezoutski (1985-) est un chef cuisinier et restaurateur russe.
 Vassili Bérézoutski (1982-) est un footballeur russe.